Ermes (Hermes o Ermete, raramente Erme) – divinità della mitologia e delle religioni della antica Grecia
 Ermes – varietà di riso
 Ermes – prenome maschile
 Ghiacciaio Ermes – ghiacciaio sulla costa di Fallières

Pagine correlate 
Hermes (disambigua)